George Klein (1935-2019), discjòquei nord-americà;
 George Klein (f. 1969), entintador de còmics nord-americà;
 George Klein (1904-1992), inventor canadenc;
 Georg Klein (1925-2016), conegut en anglès com George Klein, biòleg hongarès-suec.